Златоуст — оратор, епітет ряду святих та історичних персонажів
Золотоустий — Діон Хрисостом, давньогрецький красномовець часів Стародавнього Риму
 Іван Золотоустий — архієпископ Константинопольський, оратор, адвокат і релігійний полеміст, один з отців Церкви.

Златоуст — село, Сарикольський район, Костанайська область

Златоуст — місто обласного підпорядкування, Челябінська область

Посилання